Езатлан има више значења:

 Општина Езатлан (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Езатлан (Езатлан, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику